

Ciència 
 mol: una de les unitats base del Sistema Internacional

Geografia 
 Mol: un municipi de la Província d'Anvers a Bèlgica
 Mol: un municipi de Sèrbia

Esport 
 Mol (rugbi): Jugada consistent a agafar-se almenys un jugador de cada equip al voltant del jugador que condueix la pilota, amb l'objectiu, per a un equip, d'ajudar-lo a avançar i, per a l'altre, d'impedir-li-ho.